Далматинская епа́рхия () — епархия Сербской православной церкви на территории Хорватии. Резиденция епархии находится в городе Шибеник, где располагается соборная церковь.

Далматинская епархия была учреждена в сентябре 1808 года.

В настоящее время правящий архиерей — епископ Никодим (Косович).

Епископы 
 Савватий (Любибратич) (после 1693—1716)
 Стефан (Любибратич) (1716—1722)
 Симеон (Кончаревич) (1751—1762)
 Венедикт (Кралевич) (1809 — 29 декабря 1828)ПЭ
 Иосиф (Раячич) (1829—1834)
 Пантелеимон (Живкович) (1834—1836)
 Иерофей (Мутибарич) (1843—1853)
 Стефан (Кнежевич) (17 мая 1853 — 28 января 1890)
 Никодим (Милаш) (16 декабря 1890 — 21 декабря 1911)
 Димитрий (Бранкович) (1913—1920)
 Даниил (Пантелич) (25 декабря 1921 — 2 января 1927)
 Максимилиан (Хайдин) (1928 — 2 октября 1931)
 Ириней (Джорджевич) (2 октября 1931 — 27 августа 1952)
 Никанор (Иличич) (3 июня 1947 — 12 июня 1951) в/у, еп. Горнокарловацкий
 Симеон (Злокович) (29 июля 1951 — 9 августа 1959) в/у, еп. Горнокарловацкий
 Стефан (Боца) (9 августа 1959 — май 1978)
 Николай (Мрджя) (май 1978 — май 1992)
 Лонгин (Крчо) (май 1992 — 15 мая 1999)
 Фотий (Сладоевич) (30 мая 1999 — 24 мая 2017)
 Никодим (Косович) (c 1 октября 2017 года)

Наместничества 
В состав епархии входят четыре архиерейских наместничества:
 Сплитское
 Шибеникское
 Книнское
 Бенковачкое

Монастыри 

Епархия насчитывает шесть монастырей:
 Драгович
 Крка
 Крупа
 Света Лазарица
 Святого Василия Острожского
 Святой великомученицы Недьеле

См. также 
 Сербская Православная Церковь
 Православие в Хорватии
 Сербы в Хорватии

Примечания

Литература 
 

 
Епархии Сербской православной церкви